Meyrieu peut faire référence à :
Frédéric Meyrieu (né en 1968), footballeur français ;
Meyrieu-les-Étangs, commune française de l'Isère ;
le four banal de Meyrieu, édifice situé sur la commune française de Saint-Germain-les-Paroisses, dans l'Ain.

Voir aussi
Meyrieux-Trouet, commune française, située en Savoie ;
Emmanuel Meirieu (né en 1976), acteur, réalisateur et metteur en scène français ;
Philippe Meirieu (né en 1949), chercheur et homme politique français, père du précédent.